Familiepark Drievliet - een pretpark in Den Haag
Drievliet (landhuis) - Landhuis bij Den Haag
Drievliet (Ridderkerk) - een wijk in Ridderkerk